King House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 King House (Alabama), ID-Nr. 72000179
 King House (Louisiana), ID-Nr. 92001727
 King House (Massachusetts), ID-Nr. 86001847
 King House (North Carolina), ID-Nr. 71000570

Siehe auch:
 William King House